natuurkunde
 een fysica, een leerboek over de fysica
 Fysica, een bekend boek van Aristoteles
 een vrouwelijke fysicus (meervoud: fysica's of fysicae)